

Codici 
 A75 – codice ECO della Difesa Benoni, apertura degli scacchi

Strade 
 A75 – autostrada francese Clermont-Ferrand – Béziers